Kenley est un terme pouvant désigner:

Prénom
Kenley Jansen (né en 1987), joueur de baseball curacien

Patronyme
Joan Kenley, psychologue et animatrice de radio américaine
John Kenley (1906-2009), producteur de théâtre américain

Toponyme

Kenley, localité du bourg de Swan Hill dans l'État de Victoria

Kenley, district du sud du borough londonien de Croydon
Kenley, village du Shropshire

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme